Rina ima više značenja:
 Rina, Bolzano
 Rina, Messina